CXN est un code qui peut faire référence à :
 , dans la région de Bari, en Somalie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 China Southwest Airlines, une ancienne compagnie aérienne chinoise jusqu'en 2002, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

Code IATA des aéroports